La Borda del Rei era una borda del terme municipal de Conca de Dalt, dins de l'antic terme de Claverol, pertanyent al poble de Sossís, a l'oest del municipi.

Està situada al nord-est de Sossís, a l'esquerra del barranc dels Corrals, al començament del terç baix del seu curs. És al sud-est dels Camps de Sossís, respecte dels quals està una mica enlairada, a migdia de la Borda del Patís i al sud-oest de la del Teto.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Rei
Rei